HMS Caroline ha sido el nombre empleado por un total de ocho buques de la Royal Navy británica:

  fue un navío armado con 3 cañones, anteriormente una barcaza que fue adquirida en 1794, y vendida en 1802.
  fue una fragata o navío de línea de quinta clase según la clasificación británica, armada con 36 cañones botado en 1795 y desguazado en 1815.
  fue un bergantín armado con 14 cañones, que fue anteriormente el Affronteur francés, capturado en 1803 por el , y que fue desguazado en 1806.
  fue una goleta, capturada a Francia en 1809 por el  y listada hasta 1814.
  fue un cañonero, propulsado por máquina de vapor y hélice con casco de madera de la clase Albacore, botado en 1856 y desguazado en 1862.
  fue un cañonero a vela que sirvió en aguas de Nueva Zelanza.  Fue adquirido en 1859 y vendido en 1863.
  fue una balandra de clase Satellite con propulsión mixta a vela y hélice botada en 1882.  fue reasignada a servicios en puerto en 1897 y desde 1908. fue utilizado como buque escuela y  renombrado HMS Ganges.  Fue nuevamente renombrado Powerful III en 1913 y Impregnable IV en 1919.  Finalmente, fue vendido en 1929.
  es un crucero ligero de la clase C botado en 1914, actualmente en servicio como cuartel general de la división de Irlanda del Norte de la Reserva Naval Británica.

Nombres de buques británicos